Le cabinet Tillich () peut désigner ces gouvernements régionaux allemands :

le cabinet Tillich I, au pouvoir entre 2008 et 2009 ; 
 le cabinet Tillich II, au pouvoir entre 2009 et 2014 ; 
 le cabinet Tillich III, au pouvoir entre 2014 et 2017.